Eqaluit Qaqqaat bezeichnet:
 Eqaluit Qaqqaat (Berg, Nuuk), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Eqaluit Qaqqaat (Berg, Qaqortoq), Berg im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Eqaluit Qaqqaat (Berg, Uummannaq), Berg im Distrikt Uummannaq, Grönland